Thomas „Tom“ Toparis (* 17. Mai 2000 in Goulburn) ist ein australischer Motorradrennfahrer.

Statistik

Erfolge 
 2019: Australischer Supersport-600-Meister

In der Motorrad-Weltmeisterschaft

In der Supersport-Weltmeisterschaft

In der Supersport-300-Weltmeisterschaft

In der IDM-Supersport 600

Weblinks 
 
 

Motorrad-Rennfahrer (Australien)
Australier
Geboren 2000
Mann